Denumirea Komarno se poate referi la:
 Komárno, oraș în Slovacia;
 Komárno, Cehia, comună în Cehia;
 Komarno, oraș în regiunea Lvov, Ucraina;
 Komárom oraș în Ungaria.

Vezi și 
 Comarna (dezambiguizare)

Toponime slave